Az M40 vagy az M-40 a következő dolgokat jelentheti:

Közlekedés
 M40 motorway, autóút Angliában
 M-40 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 M-40 (Spain), autópálya Spanyolországban
 BMW M40, német személyautómotor
 Volvo M40 transmission, svéd négysebességes személyautó sebességváltó
 MÁV M40 sorozat MÁV dízelmozdony

Csillagászat
 Messier 40 (M40), kettőscsillag a Nagy Medve csillagképben

Haditechnika
 M40, amerikai mesterlövész puska
 M40 GMC, amerikai 155mm-es önjáró löveg
 M40 Hátrasiklás Mentes Puska, amerikai harckocsi-elhárító ágyú
 Semovente Comando M40, az olasz M13/40 közepes harckocsi egy változata
 M40 gázálarc